Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os US Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt francia Pierre-Hugues Herbert–Nicolas Mahut-kettős volt, de az elődöntőben kikaptak a későbbi győztes Murray–Soares pártól.

A győzelmet a brit Jamie Murray és a brazil Bruno Soares párosa szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 6–3 arányban legyőzték a spanyol Pablo Carreño Busta és Guillermo García López által alkotott kettőst.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla

F2